Pageant of empire (Elgar) - compositie van Edward Elgar
 Pageant of Empire (festiviteiten) - festiviteiten gehouden in de zomer van 1924 ter ondersteuning van het Britse Rijk